Чумали — название населённых пунктов.

Россия 
 Чумали — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

Украина 
 Чумали — село в Збаражском районе Тернопольской области.